В данном списке представлены кегли шрифтов, используемые наиболее часто и имеющие собственные устоявшиеся названия.

Бриллиант 
Бриллиа́нт (от  — блестящий) — типографский шрифт, кегль (размер) которого равен 3 пунктам. Самый мелкий из шрифтов. Употребляется крайне редко, в основном, для печати супериндексов (индекс индекса) в формулах.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Бриллиант в разных типографских системах:

Диамант 
Диама́нт (полупетит) (от  — алмаз) — очень мелкий типографский шрифт, кегль (размер) которого равен 4 пунктам (~1,41 мм в системе Pica; ~1,5 мм в системе Дидо).
Этот кегль применяется довольно редко (лишь в специальных видах изданий или для заголовков).

Изначально под названием диамант был известен шрифт размером 3 пункта, отлитый из серебра, которым были в 1855 году напечатаны «Басни» И. А. Крылова. Это была самая маленькая книга, отпечатанная в дореволюционной России. Позднее трёхпунктовый шрифт стали называть бриллиант, а диамантом стал шрифт величиной 4 пункта.

Размеры кегля Диамант в разных типографских системах:

Перл 
Перл (перль, жемчуг) (от  — жемчужина) — типографский шрифт, кегль (размер) которого равен 5 пунктам (~ 1,88 мм). Этот кегль применяется довольно редко (лишь в специальных видах изданий или для заголовков).

Название сложилось исторически и сейчас практически не употребляется в типографском производстве. Употребляется чаще всего просто номер кегля.

Впервые шрифт такого размера использовался в 1627 году французским печатником Жан Жанноном из города Седан.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Перл в разных типографских системах:

Агат 
Ага́т (agate, ruby) — типографский шрифт, кегль которого равен 5,5 пунктам. Употребляется крайне редко, преимущественно в США. Также используется для уточнения чтения иероглифов в китайском и японском языке.

Строка, набранная кеглем агат и равная ширине стандартной колонки печатного издания (agate line), в течение долгого времени служила единицей для расчёта стоимости рекламной площади.

В этом примере используется фуригана, которая расположена поверх кандзи в названии города Токио (東京).

Примечание: В данном примере шрифт увеличен, чтобы показать детали.

В этом примере используются название города Пекин (北京)

Примечание: В данном примере шрифт увеличен, чтобы показать детали.

Нонпарель 
Нонпаре́ль (1/8 квадрата; от  — несравненный, бесподобный) — типографский шрифт, кегль которого равен 6 пунктам. Применяют в изданиях, не предназначенных для сплошного чтения: справочная литература, подписи под рисунками, библиография, небольшие тексты справочного характера, таблицы.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Нонпарель в разных типографских системах:

Миньон 
Миньо́н (моньон, колонель) (от  — милый, прелестный, крошечный) — типографский шрифт, кегль которого равен 7 пунктам. Применяют в энциклопедических изданиях, карманных справочниках, словарях. Изредка в объявлениях и небольших заметках в газетах.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Миньон в разных типографских системах:

Петит 
Пети́т (1/6 квадрата) (от  — маленький) — типографский шрифт, кегль которого равен 8 пунктам. Один из наиболее распространённых шрифтов. Широко применяется при наборе основного текста справочно-энциклопедических изданий, газет, журналов. В изданиях с более крупным шрифтом петит используется для набора подрисуночных подписей, сносок, аннотаций, таблиц, формул.

В нетерминологическом употреблении — шрифт заметно меньшего кегля, нежели шрифт основного текста; одно из средств выделения текста (наряду с курсивом, жирным шрифтом, подчёркиванием, разрядкой и др.).

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Петит в разных типографских системах:

Боргес 
Бо́ргес (от  — городской) — типографский шрифт, кегль которого равен 9 пунктам (примерно 3,38 мм). Применяется главным образом для набора газетного текста. С 1970-х годов применяется также и для книжного набора. Рекомендуется для применения в изданиях, где длина строки (колонки) не превышает 5 квадратов.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Боргес в разных типографских системах:

Корпус 
Ко́рпус (от ) — типографский шрифт, кегль которого равен 10 пунктам.  этот кегль был использован при печати Corpus iuris civilis Юстиниана. Наиболее часто применяется для набора текстов книг.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Корпус в разных типографских системах:

Цицеро 
Ци́церо (¼квадрата, pica) — типографский шрифт, кегль которого равен  ().

Кегль получил название от первого издания Цицерона («Об обязанностях»), напечатанного Петером Шёффером в 1465 году. Шрифт этой книги был подобного размера.

В России (примерно до 1917 года) цицеро равнялся  Дидо (см. также: Дидо, Франсуа Амбруаз). Кегль в 12 метрических пунктов назывался «гробе-цицеро».

Название кегля на разных языках:

Размеры кегля цицеро в разных типографских системах:

Миттель 
Ми́ттель (от  — среднего размера) — типографский шрифт, кегль которого равен 14 пунктам. Шрифты этого кегля в основном используют для набора основного текста учебников для младших классов и детской литературы, а также дипломных работ и диссертаций на соискание учёной степени.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Миттель в разных типографских системах:

Терция 
Те́рция (1/3 квадрата) (от  — третья) — типографский шрифт, кегль которого равен 16 пунктам. Применяется для набора заголовков в книгах, журналах и газетах, набора обложек, титульных листов и т. п.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Терция в разных типографских системах:

Парангон 
Паранго́н (двойной боргес; от  — образец добродетели, бриллиант чистой воды) — типографский шрифт, кегль которого равен 18 пунктам (~6,77 мм). Используется для заголовков, титульных листов.

Кеглем с высотой приблизительно равной высоте кегля Парангон был набран текст Библии Гутенберга.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Парангон в разных типографских системах:

Текст 
Текст (двойной корпус; от  — ткань, соединение) — типографский шрифт, кегль которого равен 20 пунктам. Применяется для печати книжных изданий для детей младшего возраста согласно ОСТ 29.127-96.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля в разных типографских системах:

Двойное цицеро 
Двойно́е ци́церо (1/2 квадрата) — типографский шрифт, кегль которого равен 24 пунктам. В 2 раза больше кегля цицеро. Используется для оформления титульных листов, заголовков.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Двойное цицеро в разных типографских системах:

Двойной миттель 
Двойно́й ми́ттель — типографский шрифт, кегль которого равен 28 пунктам. См. миттель. Используется для оформления титульных листов, заголовков.

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Двойной миттель в разных типографских системах:

Малый канон 
Ма́лый кано́н — типографский шрифт, кегль которого равен 32 пунктам. Впервые воспроизведён в «Пробной книге всем азбукам» (1748 год).

Название кегля на разных языках

Размеры кегля Малый канон в разных типографских системах:

Крупный канон 
Кру́пный кано́н — типографский шрифт, кегль которого равен 40 пунктам.

Квадрат 
Квадра́т (от  — четырёхугольный) — одна из основных единиц типографской системы мер (кегль), равная 4 цицеро или 48 пунктам. 1 квадрат равен 18,048 мм. Типографский шрифт этого размера.

Реал 
Реа́л — типографский шрифт, кегль которого равен 120 пунктам (в системе Дидо 1 пункт составляет 0,3759 мм). Используется при изготовлении афиш и плакатов.

Реал — самый большой шрифт, применявшийся в типографиях при наборе. Шрифты большего размера появились лишь с вводом компьютерной вёрстки и печати на принтерах.

Примечания 

Типографские кегли